Archambaud [Archimbaldus/Archambaldus] est un prénom médiéval qui est devenu nom de famille française.

Son origine semble être du centre : le Berry et le Limousin, mais il est de nos jours il est commun principalement en Vendée. 

L'écriture du prénom (et du Nom par dérivations) a varié au fil du temps et/ou d'erreurs d'écritures (Archimbaud, Archembaud,....) , la version la plus récente et la plus commune est "Archambault", la plus Ancienne est Erchinoald.

La Transmission de ce prénom semble avoir respecté une logique familiale, avec un suivit sur plusieurs générations (de père en fils), mais avec de nombreux cas de transmission par la mère. C'était essentiellement un Prénom lié à la noblesse jusqu'au 16ème siècle. La cause de la transformation d'un prénom en nom de Famille est, elle, inconnue (déchéance d'une famille, etc...)

L'origine de ce nom/prénom, d'après les généalogistes, provient du germanique aircanbald composé d'aircan signifiant « naturel », « indigène », « sincère », et de bald signifiant « audacieux ».

Prénom 
 Archambaud de Bourbon, nom de plusieurs membres de la Maison de Bourbon ; donnent plusieurs Branches : Marsais, Montluçon, de Breuil, de Beaune, de Milleville et de Foix-Navailles, de la Marsaudière (Sainte-Maure en Touraine)
 Archambaud de Périgord, nom de plusieurs comtes de Périgord ; Liens avec les Comtes de Comborn; Donnent plusieurs Branches :
 Archambaud de Ventadour;
 Archambaud de Tulles;
 Archambaud de Grailly (mort en 1412), comte de Foix;
 Archambaud de Turennes et Talleyrand.
 Archambaud de Comborn, nom de plusieurs Vicomtes de Comborn; donne plusieurs Branches :
 Archambaud de Limoge;
 Archambaud de Périgord (voir dessus);
 Archambaud de Vençay;
 Archambaud de Macon;
 Archambaud de Montfort;
 Archambaud de Sully, nom de plusieurs comtes, puis Vicomtes de Bourges;
 Archambaud d'Amboise, puis Buzançais, liens familiaux avec les Comtes d'Anjou et la Famille de Sully.

Nom de famille 

 Gustave Archambaud (1872-1899), officier topographe français ;
 Louis Archambaud de Douglas (1758-1842), homme politique français ;
 Maurice Archambaud (1906-1955), coureur cycliste français ;
 Jean Albert d'Archambaud (mort vers 1740), écrivain français.

Références

Voir aussi 
 

Prénom masculin
Prénom français
Patronyme français